Cherson – città dell'Ucraina, capoluogo dell'omonima provincia
 Cherson – antica città della Crimea, capoluogo dell'omonima provincia bizantina tra il IX e il XIII secolo
 2701 Cherson – asteroide

Pagine correlate 
 Cherso
 Chersoneso